(4147) Леннон () — астероид из группы главного пояса, который был открыт 12 января 1983 года американским астрономом Брайаном Скиффом в обсерватории Андерсон-Меса и назван в честь Джона Леннона, знаменитого британского музыканта, основателя и участника группы «The Beatles»

См. также 
 Список астероидов (4101—4200)
 Классификации малых планет
 (4148) Маккартни
 (4149) Харрисон
 (4150) Старр

Примечания

Ссылки 
 
 
 (4147) Lennon

Джон Леннон
Астероиды, названные в честь людей